Second opinion kan avse

 Second opinion – en medicinsk bedömning av specialist, se andra bedömning
 Second Opinion Nyheter AB –ett svenskt medieföretag